La Chorrera (Colombia)
 La Chorrera (Panama)